A pekingi nagydíj volt a 2014–2015-ös Formula–E bajnokság első futama, amelyet 2014. szeptember 13-án rendeztek meg a Pekingi Nemzeti Stadion körül. Az első rajthelyet Nicolas Prost szerezte meg és a futamot Lucas di Grassi nyerte meg.

A versenyhétvége

Első szabadedzés

Második szabadedzés

Időmérő

Jegyzetek:
 Franck Montagny 3 rajthelyes büntetést kapott, mert a zöld lámpa felvillanása előtt hagyta el a boxutcát.
 Michela Cerruti, Ho-Pin Tung, Sébastien Buemi, Stéphane Sarrazin és Jarno Trulli 10 rajthelyes büntetést kaptak váltócsere miatt. Ho-Pin Tung végül a boxutcából rajtolt.

Futam

Jegyzetek:
 Daniel Abt, Jaime Alguersuari és Katherine Legge 57 másodperces büntetést kaptak, mert több energiát fogyasztottak a verseny alatt, mint a megengedett 28 kW.
 3 pont jár a pole-pozícióért.
 2 pont jár a futam leggyorsabb köréért.

A világbajnokság élmezőnyének állása a verseny után

Jegyzet: Csak az első 5 helyezett van feltüntetve mindkét táblázatban.

Források

További információk 
 FIA Formula E Beijing ePrix - Ismétlés

Formula-E nagydíjak